W Rumunii
 Voineasa – gmina w okręgu Aluta
 Voineasa – gmina w okręgu Vâlcea
 Voineasa – wieś w okręgu Aluta, w gminie Voineasa
 Voineasa – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Voineasa